Yuna – rzeka w Dominikanie
 Yuna – malezyjska piosenkarka 
 Yuna Itō – japońska piosenkarka i aktorka